Четырёхсторонний статус Берлина — правовое положение бывшей столицы Третьего рейха, оккупированной странами-победительницами после Второй мировой войны, сложившееся в соответствии с решениями Ялтинской конференции 1945 года и предусматривавшее соответствующее разделение города на четыре сектора оккупации по аналогии с четырьмя зонами оккупации страны между Великобританией, США, СССР и Францией. Аналогичным образом на оккупационные зоны и секторы была разделена между победившими державами Австрия и её столица Вена. Оккупационные власти секторов Берлина объединялись в Межсоюзническую комендатуру, подчинявшуюся союзническому Контрольному совету.

C 1954 года жителям западных секторов оккупации Берлина был запрещён вход в советскую зону оккупации Германии, где в 1949 году была провозглашена Германская Демократическая Республика, но передвижение внутри оккупационных секторов Берлина для граждан третьих стран оставалось беспрепятственным вплоть до возведения ГДР 13 августа 1961 года Берлинской стены, разделившей город на Западный и Восточный Берлин. В 1971 году было заключено Четырёхстороннее соглашение по Западному Берлину, урегулировавшее практические вопросы раздела города. Секторы оккупации Берлина существовали вплоть до объединения Германии, то есть по 2 октября 1990 года включительно.

Во французский сектор оккупации Берлина входили Веддинг и Райниккендорф. Советский сектор оккупации составляли округа Панков, Вайсензе, Пренцлауэр-Берг, Митте, Фридрихсхайн, Лихтенберг, Кёпеник и Трептов. В американский сектор оккупации вошли округа Нойкёльн и Кройцберг, Темпельхоф, Шёнеберг, Штеглиц и Целендорф. В британский сектор входили Шарлоттенбург, Шпандау, Тиргартен и Вильмерсдорф.

См. также 
 Берлинский вопрос
 Большой Берлин
 Западный Берлин
 Восточный Берлин
 История Берлина
 Список комендантов берлинских секторов

Литература 
 Берлин был окупирован СССР 8 мая 1945

Ссылки 
 Protokoll über die Besatzungszonen in Deutschland und die Verwaltung von Groß-Berlin vom 12. September 1944 (Abkommen unterzeichnet am 26. Juli 1945 in London)
 Die Geschichte der Mauer – Eine Chronik in Zahlen, Bildern und Filmdokumenten, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. Juli 2011

XX век в Германии
История Берлина
Западный Берлин
Оккупация Германии войсками союзников
Оккупации территорий бывших стран оси Вооружёнными силами США